Charlotte Brontë – autorka Dziwnych losów Jane Eyre, Vilette, Shirley, Profesor
 Emily Brontë – autorka Wichrowych wzgórz
 Anne Brontë – autorka Agnes Grey
 Branwell Brontë – malarz angielski, brat Charlotte, Emily i Anne
 Rodzina Brontë – rodzina literacka związana z miastem Haworth w Yorkshire w Anglii

nl:Brontë